Andorra hace referencia a varios artículos:

Lugares 

 El Principado de Andorra o, simplemente, Andorra; país de Europa.
 Andorra la Vieja, ciudad capital del país anterior. 
 Andorra-Sierra de Arcos, comarca de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón (España).
 Andorra (Teruel), villa capital de la comarca anterior.

Deporte

 Fútbol Club Andorra, equipo de fútbol y fútbol sala de Andorra la Vieja (Andorra).
 Andorra Club de Fútbol, equipo de fútbol de Andorra (España).